Ащибулакский сельский округ () — административная единица третьего уровня в Илийском районе Алматинской области. Административным центром является село Мухаметжан Туймебаева.

Население — 25205 человек на 1 января 2016 года

История 
Весной 2015 года в состав сельского округа была включена территория площадью 1,37 км² ликвидированного Первомайского сельского округа и территория площадью 0,97 км² Байсеркенского сельского округа согласно решению маслихата Алматинской области от 27 марта 2015 № 43-247 и постановлением акимата Алматинской области от 27 марта 2015 № 156 . В 2010 году было образовано село Толе-би

Состав

Предприятия 
Некоторые крупные предприятия округа:

 «Первый Пивзавод»
 завод « Ботабеков»
 завод «Росс прокат»
 «Дормаш ЧТЗ»
 ТОО «Aluminium of Kazakhstan»
 завод «Дизайн Пласт»
 АО «Аллель Агро»
 «Фрилайн Дистрибьюшен»
 «Премиум Логистик»
 «Юрик и ТМ»

Примечания 

Сельские округа Илийского района